Појам Деметрије може да се односи на:

 Деметрије I Полиоркет, краљ Македоније
 Деметрије II Македонски, краљ Македоније
 Деметрије I од Бактрије, краљ Бактрије
 Деметрије II од Бактрије, краљ Индије
 Деметрије III Аникет, краљ Индије
 Деметрије I Сотер
 Деметрије II Никатор
 Деметрије III Еукар
 Деметрије I од Грузије, краљ Грузије
 Деметрије II од Грузије, краљ Грузије
 Деметрије III од Грузије, краљ Грузије
 Деметрије Фалеронски, атински државник, оратор и филозоф
 Деметрије са Фароса